La Universidad de Palermo (UP) es una universidad privada argentina reconocida entre las mejores y más innovadoras de América Latina. Ofrece carreras en modalidad en línea, presencial y combinada que se distribuyen en las siguientes áreas académicas: Arquitectura, Negocios, Ciencias Sociales, Derecho, Diseño y Comunicación, Educación, Ingeniería, Psicología; y Periodismo. Cuenta con 10 sedes ubicadas en Buenos Aires, en las que estudian más de 14 000 alumnos de grado y posgrado provenientes de 59 países. UP ofrece más de una centena de títulos de grado o pregrado .

Posición en rankings nacionales e internacionales 

Distinciones a la Universidad de Palermo en rankings universitarios:

 #1 en estudiantes internacionales en América Latina 2021 , QS World University Rankings 2021.
 #1 en América Latina entre las universidades menores de 50 años 2021, QS Top 50 Under 50 2021.
 #1 en Diseño entre las universidades privadas de América Latina y de Argentina 2020, QS World University Rankings by Subject 2020, Arts & Design.
 1º premio de la industria del software 2018. Reconocimiento a la formación del Talento Informático.
 #1 MBA de Argentina, QS Global MBA Rankings 2021.
 #4 MBA de América Latina , QS Global MBA Rankings 2021.
 Gold Winner de América Latina, QS - Wharton Reimagine Education Awards 2020, por su innovación en la enseñanza online.
 #1 en Moda entre las universidades de habla hispana 2017 y #1 en América Latina. Business of Fashion (BoF). Global Fashion School Rankings 2017.
 #3 entre las Universidades Argentinas cuyos graduados cuentan con mayores posibilidades de empleabilidad 2019 , QS Graduate Employability Rankings 2019.
 Premio Balseiro 2009 a las iniciativas universitarias más importantes orientadas a promover la vinculación científica y tecnológica.

Facultades y programas

Facultad de Arquitectura 

Arquitectura

Facultad de Derecho 

Abogacía
Doctorado en Derecho
 Maestría en Derecho con orientación en:
 Derecho Constitucional y Derechos Humanos
 Derecho Penal
 Derecho Laboral
 Plan de estudio individualizado
 Diplomatura de Posgrado en:
Derecho Penal
Derecho Constitucional y Derechos Humanos 
Derecho de Familia

Facultad de Diseño y Comunicación

Moda y Tendencias 

 Diseño de Moda
 Producción de Moda
 Comunicación de Moda
Marketing de la Moda
 Licenciatura en Diseño (Diseño + Tecnología + Negocios)
 Maestría en Gestión del Diseño
 Doctorado en Diseño

Visual y Digital 

 Diseño Gráfico
 Diseño de Historietas
 Ilustración
 Diseño digital
Comunicación digital
Dirección de Arte

Diseño de Objetos y Espacios 

 Diseño Industrial
Diseño de Interiores

Diseño, Tecnología y Arte 

 Producción Musical
 Creación sonora
 Artes Multimediales

Audiovisual y fotografía 

 Comunicación Audiovisual
 Dirección Cinematográfica
Fotografía
Producción de Televisión
Dirección de Arte de Cine y TV

Teatro y Espectáculo 

 Dirección Teatral
Actuación Profesional
Escenografía
 Vestuario
 Producción de Espectáculos
 Diseño de Espectáculos

Publicidad, RRPP, Eventos y Web 

 Publicidad
 Organización de Eventos
 Comunicación digital
 Relaciones Públicas

Posgrados 

Maestría en Gestión del Diseño
Doctorado en Diseño

Ciclos de Complementación Curricular de 1 año de duración 
(Para egresados de carreras terciarias)

Licenciatura en Diseño
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación
Licenciatura en Televisión
Licenciatura en Fotografía

Facultad de Ingeniería 

Ingeniería en Informática
Lic. en Informática
Lic. en Administración de Sistemas y Empresas
Lic. en Tecnología de la Información
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería Electrónica
Lic. en Redes y Comunicación de Datos
Ingeniería Industrial
Maestría en Tecnología de la Información
Analista Universitario en Sistemas
MBA con orientación en Information Systems

Facultad de Ciencias Sociales 

Periodismo
Periodismo Deportivo
Relaciones Internacionales y Ciencia Política
Arte
Lic. en Humanidades y Ciencias Sociales
Maestría en Educación Superior
Doctorado en Educación Superior
Maestría en Ciencias Sociales

Psicología 

Lic. en Psicología
Doctorado en Psicología

Facultad de Negocios 

Carrera Corta: Comercialización y Dirección de Empresas

Carreras de grado 

Contador Público
Administración
Administración de Sistemas y Empresas
Marketing
Management: Economía y Finanzas
Management: Negocios Digitales
Management: Analytics
Recursos Humanos
Comercialización: Marketing y Publicidad
Comercio Internacional
Gastronomía
Programa conjunto de Lic. en Hotelería y Lic. en Turismo

MBA - Máster en Dirección de Empresas 

 MBA con orientación en:
Startups y negocios digitales
Marketing y desarrollo de negocios
Management estratégico
Gestión universitaria
Information Systems

Carreras en línea 

Administración
Marketing
Comercio Internacional
Administración de Sistemas y Empresas
Contador Público
Recursos Humanos
Management: Negocios Digitales
Management: Analytics
Management: Economía y Finanzas
Tecnología de la información
Analista Universitario en Sistemas
Producción de modas
Publicidad
Diplomatura de Posgrado en Derecho de Familia
Diplomatura de Posgrado en Derecho en Derecho Penal
Diplomatura de Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos humanos
MBA - Maestría en Dirección de Empresas

Vinculaciones internacionales 

La Universidad de Palermo mantiene vinculaciones con universidades de prestigio internacional, entre las que se destacan: Yale, Harvard, Universidad de Nueva York y Columbia; también con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zürich)  The College of William and Mary, Instituto Columbia de Perú, Universidad Autónoma de Colombia y el ITESM en México. Además, la UP es sede de una de las cátedras UNESCO, es miembro de la red ISEP, miembro de AACSB y su carrera de Arquitectura fue acreditada por el Royal Institute of British Architects. Los acuerdos académicos abarcan desde intercambios o visitas de alumnos y profesores, hasta proyectos de investigación conjunta y capacitación de docentes, entre otras modalidades.

Biblioteca 

La colección cuenta con aproximadamente 28.700 volúmenes. La misma se actualiza constantemente con nuevas adquisiciones y el retiro del material que ha perdido vigencia. En 2013 ingresaron 640 volúmenes. Incluye materiales impresos, audiovisuales y en soporte digital de una amplia diversidad temática. A su colección pueden acceder los alumnos de la universidad directamente a través del catálogo en línea y el sistema de estanterías abiertas. Cuenta con un servicio de préstamo a domicilio y se ofrece ayuda personalizada para la búsqueda de información.

Véase también 
 Sitio Web Oficial de la Universidad de Palermo

Referencias 

Palermo
Palermo

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial de la Universidad de Palermo 

Instituciones educativas establecidas en 1986
Argentina en 1986